Welcome to My Freakshow è il terzo album del cantautore svedese Nomy pubblicato il 1º gennaio 2009.

Tracce